Воле́вр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 120 км на південний захід від Діжона, 55 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 228 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 623,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Волевр на сайті французького Національного інституту географії
 Волевр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень

 [ Розташування муніципалітету Волевр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Волевр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара